Маргиани — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маргиани, Автандил Антонович (род. 1945) — советский грузинский политический и партийный деятель.
 Маргиани, Леван (род. 1965) — грузинский художник.